Пётр Александрович Атоян (, город Шахты Ростовской области — 2003) — производственный деятель. Почетный гражданин города Уральск

Биография 
До войны работал на заводе «Двигатель», г. Ленинград. Во время войны вместе с заводом был эвакуирован в город Уральск. Завод «Двигатель» был объединен с Заводом № 231, также эвакуированным из Ленинграда.

С 1945 по 1989 — бессменный директор Завода № 231, позднее получившего имя К. Е. Ворошилова, затем — «Зенит».

Награждён многими орденами СССР, среди них дважды — орденами Ленина, Орденом Октябрьской Революции, Орденом Отечественной войны 2-й степени.

Внес огромный вклад в развитие завода и всего города Уральск, его имя носит главный городской стадион.

Ссылки 
 Госархив Зап-Каз. области
 
Родившиеся в Шахтах
Родившиеся в 1915 году
Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Октябрьской Революции
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени
Машиностроители
Почётные граждане Уральска
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 4-го созыва